Тацинская:

Топоним 
 Тацинская — станица (до 1992 года посёлок городского типа) в Ростовской области (РФ).
 Тацинская — грузовая и пассажирская станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Тацинская — авиабаза сельхоз (и военной — времён ВОВ) авиации в Ростовской области.

Другое 
 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус — бронетанковое соединение времён ВОВ.
 2-я гвардейская Тацинская танковая дивизия — соединение СВ ВС СССР.

См. также 
 Таций